La Liga de Baloncesto de Kazajistán (en ruso Чемпионата Казахстана по баскетболу) es la máxima competición de baloncesto de Kazajistán. Fue fundada en 2001. Kazajistán es miembro de FIBA Asia, pero a nivel de clubes participa en las competiciones organizadas por FIBA Europa, y forman parte además de competiciones internacionales como la VTB United League o la Liga Báltica. El actual campeón es el BK Astana.

Equipos 2020–21

Palmarés 

* El campeón se decidió en una Final Four.

Véase también 

 Copa de baloncesto de Kazajistán

Referencias

Enlaces externos 
web de la National Basketball Federation Kazakhstan 
Página en eurobasket.com

Baloncesto en Kazajistán
Ligas Nacionales de Baloncesto de Asia
Competiciones de baloncesto de Kazajistán
Eventos deportivos en Kazajistán